Franse hockeyploeg (mannen)
 Franse hockeyploeg (vrouwen)